Первый дивизион 1966/1967 — 64-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1966 года и закончился 7 мая 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1966/1967
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1966 году
Спорт в Бельгии в 1967 году